Koop, KOOP ou koop peut se référer à :

Personnalité 
 Charles Everett Koop (1916-2013), chirurgien pédiatrique américain, administrateur de la santé publique des États-Unis.
 Jos Koop (1988-), coureur cycliste néerlandais.
 Wanda Koop (1951-), peintre canadien.
 Koop (ou Ko2p) est le surnom de Booba, un rappeur français.

Culture et loisirs 
 Koop (groupe), duo de jazz électronique suédois.
 KOOP (FM), station de radio américaine basée à Austin, au Texas.